Dionís o Dionisi de Bizanci, en llatí Dionysius Byzantinus, en grec antic ∆ιονύσιος Βυζάντιος, fou un escriptor i geògraf grec que sembla que va viure abans del temps del regnat de l'emperador Septimi Sever, al .

Esteve de Bizanci i Suides diuen que era autor de ἀνάπλους Βοσπόρου (De Bospori navigatione). Suides diu que també era un poeta èpic i que va escriure una obra anomenada Θρῆνοι (Lamentacions) constituïda per cants fúnebres.

Referències 

Escriptors de la Grècia romana
Geògrafs de l'antiga Grècia
Poetes de la Grècia romana
Bizantins
Geògrafs romans
Poetes constantinopolitans